Ура́л Рамдракович Латы́пов (, ; род. 28 февраля 1951) — государственный и общественно-политический деятель Белоруссии.

Биография 
 По национальности татарин, родился в деревне Катаево (ныне Новокатаево) Бакалинского района Башкирской АССР. Учился в татарской школе. Свободно владеет французским языком.
 1973 год — с отличием окончил юридический факультет Казанского государственного университета.
 1974 год — окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске.
 В 1974—1989 годах служил в органах КГБ СССР.
 С 1988 года — кандидат юридических наук. Тема диссертации: «Международно-правовая борьба с государственным терроризмом».
 В 1989—1994 годах занимал должности начальника кафедры специальных дисциплин, заместителя начальника Института национальной безопасности Беларуси по научной работе.
 С 1992 года — доктор юридических наук.
 С 1994 года — профессор.
 В 1994 году — помощник Президента Республики Беларусь.
 С 15 июля 1995 года — руководитель секретариата Президента Республики Беларусь — первый помощник Президента Республики Беларусь..
 С 4 декабря 1998 года по 27 ноября 2000 года — Министр иностранных дел Республики Беларусь — заместитель Премьер-министра Республики Беларусь.
 С 27 ноября 2000 года — государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь — помощник Президента Республики Беларусь по национальной безопасности.
 С 12 сентября 2001 года по 29 ноября 2004 года — глава Администрации Президента Республики Беларусь.
 С января 2006 года — председатель консультативного совета ИП «Лукойл-Беларусь».
 В 2009 году возглавил компанию «Директ Менеджмент».

Полковник запаса.

Награды 
 Орден Дружбы народов (22 ноября 2004) — за плодотворную работу в органах государственного управления, активную общественную деятельность, значительный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между государствами.
 Орден Дружбы народов (2021, Республика Башкортостан, Россия)
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (26 февраля 2001) — за большой вклад в развитие межгосударственных и межпарламентских связей.

Семья 
Владеет английским и французским языками.

Женат, имеет сына и дочь.

Примечания

Ссылки 
 краткая биография Урала Латыпова

Юристы Белоруссии
Выпускники Высших курсов КГБ СССР в Минске
Персоналии:Институт национальной безопасности Республики Беларусь
Министры иностранных дел Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании